John Sandys kan syfta på bland andra:

* John Sandys (präst) (död 1586)
 John Sandys (filolog) (1844–1922)